Die Spielzeit 1926/27 war die 4. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit acht Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle 

(M) = Meister I. Klasse 1925: 
(A) = Aufsteiger II. Klasse 1925:  und

Einzelnachweise 

Handballsaison 1926/27